Buchet ist im Deutschen eine veraltete Bezeichnung für einen Buchenwald.

Geographische Objekte:

 Buchet, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Dellinger Buchet, ein Wald bei Delling, Landkreis Starnberg, Bayern

Gemeindeteile:
 Buchet (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Buchet (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Buchet (Buhy), Ortsteil der Gemeinde Buhy in Frankreich
 Buchet (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Buchet (Lam), Ortsteil des Marktes Lam, Landkreis Cham, Bayern
 Buchet (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Buchet (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Buchet (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Buchet (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Buchet (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Buchet (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Buchet (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Buchet (Gemeinde Esternberg), Ortsteil der Gemeinde Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Buchet (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Buchet (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Buchet (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, auch Puchet, Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Buchet (Gemeinde Weißkirchen), Ort bei Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Buchet ist der Familienname folgender Personen:
 Philippe Buchet (* 1962), französischer Comiczeichner
 Robert Buchet (1922–1974), französischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
 Samuel Buchet (1875–1956), französischer Botaniker

Buchet, Weiteres:
 Société Buchet, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch: 
 Puchet